Existen varios espacios verdes denominados Parque Colón, algunos de ellos:

 El Parque Colón en Buenos Aires, Argentina.
 El Parque Colón en Cúcuta, Colombia.
 El Parque Colón en Santo Domingo, República Dominicana.
 El Parque Colón en Granada, Nicaragua.